Göte Johansson kan syfta på:
 Göte Johansson (VD Algots) (1911–1981) – företagsledare
 Göte Johansson (radiofigur) – fiktiv radiofigur